Il Vicolo degli angeli è un complesso commemorativo a Donetsk in memoria dei bambini morti durante la guerra del Donbass. Situato nella città di Donetsk, nel parco di Lenin Komsomol, è stato inaugurato il 5 maggio 2015 dopo l'installazione di un cartello commemorativo. Il 2 giugno 2017 è stato aggiunto alla composizione un monumento ai bambini del Donbass. È stato trasferito nel Parco della Vittoria del distretto di Kalininsky, lungo viale Shevchenko. Ogni anno in occasione della "Giornata internazionale dell'infanzia", celebrata il 1 giugno, presso il memoriale si tengono manifestazioni di cordoglio.

Storia del vicolo 
Il capo dell'amministrazione cittadina di Donetsk Igor Martynov ha proposto di perpetuare la memoria dei bambini morti durante il conflitto armato nell'Ucraina orientale. Questa proposta ha ricevuto il sostegno unanime di tutti i membri dell'amministrazione comunale.

Come luogo per l'installazione del cartello commemorativo è stato scelto il piazzale del parco vicino alla "Ferrovia dei bambini". Il sito è stato attrezzato, sono state posate lastre di pavimentazione e il 3 maggio 2015 è stata installata una targa commemorativa in granito rosso, su cui era incisa l'iscrizione a lettere dorate: "Vicolo degli angeli. In memoria dei bambini morti del Donbass." L'inaugurazione del memoriale è avvenuta il 5 maggio 2015.

All'ingresso del complesso commemorativo è stato installato un arco alto 2,5 metri e largo 2 metri. L'arco è costituito da rose (il simbolo di Donetsk), tra le rose sono intrecciati proiettili di una mitragliatrice pesante, oltre a colombe come simbolo di pace. Sotto l'arco c'è una lastra di granito, dove sono incisi in ordine alfabetico i nomi dei bambini morti e la loro età, i due più piccoli hanno meno di un anno.

L'arco e la targa con i nomi sono stati spostati al Parco della Vittoria, il "Palazzo dei Pionieri" del distretto di Kalininsky, lungo Shevchenko Boulevard.

Il un monumento ai bambini del Donbass 

Nel 2015, la Federazione Russa ha organizzato il progetto "Pace nel mondo", in cui bambini provenienti dalla Russia e dall'Europa hanno disegnato schizzi di una scultura commemorativa per i bambini del Donbass. Lo scultore russo Denis Seleznev, basandosi su un modello realizzato dagli studenti delle scuole superiori della scuola n. 1100 di Mosca insieme a bambini provenienti dalla Germania, ha creato un gruppo scultoreo in memoria dei bambini del Donbass. Nella composizione scultorea, il ragazzo guarda il cielo, proteggendo col proprio corpo la sorella minore. La composizione è stata installata sul Viale degli angeli e inaugurata il 2 giugno 2017. All'inaugurazione hanno partecipato ospiti provenienti da Germania e Italia. Dopo l'inaugurazione, il monumento è stato consacrato dal clero della Chiesa di San Nicola a Donetsk. Nella parte finale dell'evento si è tenuto un servizio di preghiera per il regno della pace nel Donbass.

Note

Bibliografia 
Belashova K. Angely. "Pamyati pogibshikh detey Donbasa - Zashchiti menya: zhurnal Fonda «Dom detey-sirot»" 2017, p. 43—49. ISSN 2658-6215. 
Pen'kova O. B. "«Mesta pamyati» Donbassa: novyye smysly i novyye pamyatniki — Donetskiye chteniya 2018: obrazovaniye, nauka, innovatsii, kulʹtura i vyzovy sovremennosti // Materialy III Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii" (Donetsk, 25 ottobre 2018), 2018, p. 139—142, 326.
Komar A. B. "Memorializatsiya Grazhdanskoy voyny na Donbasse v pamyatnikakh // Vestnik antropologii", 2021, p. 340–354. ISSN 2311-0546.

Altri progetti 

Reati contro l'infanzia